

Фарлі — місто, штат Айова
 Фарлі — селище, штат Міссурі
 Фарлі — переписна місцевість, штат Кентуккі